Montenach bezeichnet:

 Montenach, Gemeinde im Département Moselle, Frankreich
 die Schweizer Gemeinde Montagny FR (nicht mehr gebräuchlicher deutscher Name)

Montenach ist der Familienname folgender Personen:

 Jean de Montenach (1766–1842), Schweizer Politiker
 Joseph-Nicolas de Montenach († 1782), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Lausanne 
 Pierre de Montenach (1633–1707), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Lausanne 
 Suzanne de Montenach (1867–1957), Schweizer Vereinsfunktionärin